Die CIMB KL Open 2010 fanden vom 15. bis 20. März 2010 in Kuala Lumpur, Malaysia statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2009/10 und gehörte zur Wertungskategorie International 50. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2009/10 und gehörte zur Wertungskategorie Gold 50.
 
Titelverteidiger waren Peter Barker und Natalie Grainger. Ramy Ashour besiegte im Endspiel der Herren Karim Darwish mit 11:8, 11:8 und 11:9. Bei den Damen besiegte die die topgesetzte Nicol David ihre Kontrahentin Omneya Abdel Kawy mit 11:4, 11:2 und 13:11.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Bei den Damen umfasste das Hauptfeld ebenfalls 16 Startplätze, davon vier für Qualifikantinnen. Die besten acht Spielerinnen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Muhd Asyraf Azan und Delia Arnold jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2009/10
WSA World Tour 2009/10
2010